Долинская — многозначный термин:

 Долинская — город районного значения в Кировоградской области Украины.
 Долинская — железнодорожная станция.

Фамилия 
 Долинская, Марианна (1891—1928) — преступница, цыганка из табора, находившегося поблизости от деревни Антоновка близ Радома.
 Долинская, Полина Владимировна (род. 1988) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 Долинская икона Божией Матери